Повитель — народное название различных вьющихся растений. Может ассоциироваться со следующими родами:
 Вьюнок ();
 Ипомея ();
 Фаллопия ();
 Повилика ().

См. также 
 Повитель — роман (1958) Анатолия Степановича Иванова.